Текіла — алкогольний напій.
 Текіла — муніципалітет в штаті Халіско, Мексика.
 Текіла — муніципалітет в штаті Веракрус, Мексика.
 Текіла — вулкан у горах Халіско в штаті Халіско, Мексика.